Doméstica pode se referir a:

 O feminino de doméstico, a palavra referente aos assuntos da casa
 Empregada doméstica
 A canção "Brega-Chique (O Vento Levou Black)", de Eduardo Dusek, popularmente conhecida como "Doméstica"
 Domésticas, filme brasileiro de 2000
 Domesticação